Pablo Cuevas era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Pablo Carreño Busta per 7-64, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Benoît Paire (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Pablo Cuevas (campione)
  Federico Delbonis (quarti di finale)

  Albert Ramos (primo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Pablo Andújar (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Guilherme Clezar (primo turno)
  Thiago Monteiro (quarti di finale)

  Benoît Paire (secondo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Gastão Elias (quarti di finale)

  Máximo González (primo turno)
  Blaž Rola (secondo turno)

Lucky loser 

  Roberto Carballés Baena (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2016
ATP World Tour 2016